Motocyklowe Grand Prix Hiszpanii 2010 – osiemmnasta eliminacja Motocyklowych Mistrzostw Świata, rozegrana 5 – 7 listopada 2009 na torze Circuit Ricardo Tormo w Walencji.

MotoGP wyniki

Moto2 wyniki

125 cm³ wyniki

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na oficjalnej stronie MotoGP 

Motocyklowe Grand Prix Walencji
Motocyklowe Mistrzostwa Świata 2010
2010 w Hiszpanii